Куровська — вузлова залізнична станція Казанського напрямку і Великого кільця МЗ в Орєхово-Зуєвському районі Московської області.
 Куровська волость — стара назва Погарської волості — колишньої адміністративно-територіальної одиниці у складі Стародубського повіту (на території нинішньої Брянської області).
 Божена Куровська (1937—1969) — польська акторка театру і кіно.

Див. також 
 Куровське (значення)